Gienah, auch als Giennah transkribiert, stammt vom Arabischen جناح, ğanāḥ, „Flügel“.

Gienah steht für:
 den Stern Epsilon Cygni, auch als Gienah Cygni bezeichnet,
 den Stern Gamma Corvi, auch als Gienah Corvi oder Gienah Gurab (arab. جناح الغراب, Ganah al Ghurab, „Flügel des Raben“) bezeichnet.